Willem Sprenger (1903-1974), burgemeester van Ewijk
 Willem Herman Sprenger (1913-1988), burgemeester van Geervliet en Heenvliet, Oostvoorne en Texel